Aramis steht für:
 Aramis (Äthiopien), Fossilien-Fundstätte am gleichnamigen Fluss im Afar-Dreieck (Äthiopien)
 Aramis (Künstler) (1950–2010), österreichischer Künstler
 eine Romanfigur von Alexandre Dumas, siehe Henry d’Aramitz, genannt Aramis
 eine 1960 von Estée Lauder Companies lancierte Herrenparfüm-Reihe
 eine Versuchsanlage eines führerlosen, spurgeführten individuellen Personentransportsystems in Paris, siehe Personal Rapid Transit #Historische Projekte